Morcilla de Fuente-Andrino es un producto gastronómico de la provincia de Palencia y uno de los más destacados de su gastronomía.

La morcilla de Fuente-Andrino ha obtenido el distintivo Alimentos de Palencia Banda Azul.

Elaboración  

Para su elaboración se emplea cebolla tipo horcal, arroz, manteca de cerdo ibérico, sangre, pimentón de la vera y especias, consiguiendo una morcilla excelente y suculenta.

Servir 

La morcilla, además de adquirirse en la fábrica, se sirve en una docena de restaurantes de la provincia.

Variedades 

Las variedades son las morcillas de arroz y morcillas de cebolla.
 
Derivada de la morcilla de Fuente-Andrino, se elabora la crema de morcilla sin gluten.

Galardones

 Medalla de oro

Referencias

Enlaces internos

Fuente Andrino
Villaherreros

Enlaces internos

Morcillas de Fuente-Andrino

Gastronomía de la provincia de Palencia
Morcillas de España